Сједињене Америчке Државе на Зимским олимпијским играма у Сочију представљало је 230 спортиста у 15 спортова, по чему је САД била држава са највише спортиста на овим играма. Спортисти САД зазузели су четврто место са освојених 9 златних, 4 сребрне и 12 брозаних медаља. Са укупно 28 освојених медаља САД заузима друго место одмах иза Русије која је освојила три.

Освајачи медаља 

| width="78%" align="left" valign="top" |

| width="22%" align="left" valign="top" |

Алпско скијање 

Сједињене Америчке Државе представљало је 20 скијаша на Зимским олимпијским играма у Сочију.

Мушкарци

Жене

Брзо клизање 

Сједињене Америчке Државе је на Зимским олимпијским играма 2014. представљало девет такмичара у мушкој и осам такмичарки у женској конкуренцији. Такмичари су одређени на основу резултата у Светском купу и на Олимпијским квалификацијама од 27. децембра 2013. до 1. јануара 2014.

Мушкарци

Жене

Екипно

Извори 

Земље учеснице на Зимским олимпијским играма 2014.
Сједињене Америчке Државе на Зимским олимпијским играма